Das Qatar Classic 2005 fand vom 22. bis 27. November 2005 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Platinum. Das Preisgeld betrug 105.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger der letztmaligen Austragung aus der Saison 2003 war Lee Beachill, der in diesem Jahr in der ersten Runde ausschied. Im Finale trafen James Willstrop und David Palmer aufeinander. Die Partie endete mit 11:1, 11:7 und 11:7 zugunsten Willstrops, der das Turnier damit erstmals gewann. Vanessa Atkinson verteidigte bei den Damen erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr. Im Endspiel bezwang sie Vicky Botwright mit 9:7, 9:4 und 9:2. Während es für Willstrop der fünfte Karrieretitel war, gewann Atkinson bereits ihren 17. Tour-Titel. Zudem sicherte sich Atkinson durch den Turniersieg den erstmaligen Sprung an die Spitze der Weltrangliste zum 1. Dezember 2005.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielt Abdulrahman Al-Malki einen Startplatz im Hauptfeld der Herren, bei den Damen wurde keine Wildcard vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2005
PSA World Tour 2005/06
WSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Doha